Arrival (englisch für Ankunft) steht für:
 Arrival (Album), Album (1976) von ABBA
 Arrival, Single (1980) von Mike Oldfield, siehe Mike Oldfield/Diskografie#Singles
 The Arrival, Album (2004) von Hypocrisy
 Arrival (Film), Film (2016) des Regisseurs Denis Villeneuve
 Arrival (Band), britische Band
 Arrival (Automobilhersteller), englischer Hersteller von Elektrofahrzeugen

Siehe auch:
 The Arrival – Die Ankunft
 The Second Arrival – Die Wiederkehr